Ра́менки ( — назва низки населених пунктів і об'єктів у Росії, пов'язана з діалектним словом рамень («ліс, сусідній з полями, ріллею», «густий ялиновий ліс»).
 Раменки — колишнє село, включене до складу Москви в 1960 році.
 Раменки — вулиця в Москві, розташована в Західному адміністративному окрузі на території району Раменки.
 Раменки — колишній муніципальний округ, що існував у Москві з 1991 по 1995 рік.
 Раменки — сучасні район і внутрішньоміське муніципальне утворення в Москві.
 «Раменки» — станція Калінінсько-Солнцевської лінії Московського метрополитену.
 Раменки — село в міському окрузі Єгор'евськ Московської області.

Див. також 
 Раменка
 Рамешки (значення)
 Раменське (значення)
 Раменьє
 Рамень